Wesley Gordon est un nom pouvant désigner:

Wesley Ashton Gordon (1884-1943), homme politique canadien de l'Ontario
 (né en 1994), joueur américain de basket-ball

Voir aussi

Gordon, Wesley